(signifiant « visage d'ours ») est un genre éteint de thérapsides gorgonopsiens, qui a vécu au cours du Permien supérieur.

L'espèce type est Arctops willistoni. Une seconde espèce (A. watsoni) est peut-être synonyme de A. willistoni. A. kitchingi est peut-être une troisième espèce mais le titre ne lui a été attribué que provisoirement.

Description 
 
Il mesurait jusqu'à 2 mètres de long.

Classification et/ou cladogramme

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Genre de thérapsides (nom scientifique)
Thérapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1914